Avenida Lexington/Calles 51–53 puede referirse a las siguientes estaciones del Metro de Nueva York en Manhattan:

 Calle 51 (línea de la Avenida Lexington), servida por los trenes del servicio 
 Avenida Lexington–Calle 53 (línea Queens Boulevard), servida por los trenes del servicio 

Estas estaciones forman parte de un complejo interconectado con transferencias gratis entre ellas.

Estaciones del Metro de Nueva York